Джаханги́р Мухамма́д (, настоящая фамилия — Мама́тов (); род. 1 сентября 1955, Самарканд) — узбекский и советский политический и общественный деятель, журналист, учёный-лингвист, полиглот, диссидент, писатель, публицист и поэт, «Заслуженный журналист Узбекистана» (1990), один из лидеров узбекской демократической и светской оппозиции.

Биография

Ранняя жизнь 
Джахангир Маматов родился 1 сентября 1955 года в Самаркандском районе Самаркандской области Узбекистана, в семье рабочего. В некоторых официальных документах и источниках его дата рождения показана как 30 ноября 1955 года.

В 1972 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 24 Самаркандского района. В 1973 году поступил в факультет журналистики Ташкентского государственного университета, который окончил в 1979 году. Одновременно с учёбой, в 1973 году начал работать корректором газеты «Тошкент ҳақиқати».

Начало карьеры 
В 1974—1979 годах стал заместителем ответственного секретаря газеты «Қишлоқ ҳақиқати», совмещая работу с учёбой в ТашГУ. В 1979—1981 годах работал редактором сельскохозяйственного отдела узбекского государственного радио, являясь автором радиопрограммы «Табаррук замин», которая освещала проблемы сельского хозяйства и культуры кишлачной (сельской) жизни. До 1981 года параллельно вёл исследования в области этики в журналистике и лингвистике.

В 1981—1982 годах работал заместителем директора по культуре совхоза имени Мирзо Улугбека в Джамбайском районе Самаркандской области. В последующие три года являлся руководителем отделов сельского хозяйства и партийной жизни в областной газете «Ленин йўли» (ныне газета «Зарафшон»). Благодаря работы на этой газете, стал широко известен в Самарканде и Самаркандской области. Писал критические и аналитические статьи. Из-за журналистской работы, в декабре 1984 года был подожжён его дом. В 1985—1990 годах являлся специальным корреспондентом газеты «Совет Ўзбекистони» (ныне «Ўзбекистон овози») по Самаркандской области, параллельно продолжая творческую деятельность, работая внештатным корреспондентом сатирического журнала «Муштум» и газеты «Қишлоқ ҳақиқати».

В этот период были опубликованы более тысячи его сатирических критических и аналитических статей и докладов. Особый резонанс вызвали такие очерки Маматова, как «Горящая женщина» (о самосожжениях женщин в Средней Азии от тяжелого труда в конце 1980-х годов), «Коран и оружие», «Открытие закрытых дверей», писал статьи о проблемах в эпоху «Перестройки». Многие его статьи занимали первые и призовые места в конкурсах Союза журналистов СССР и Узбекской ССР. В 1990 году Джахангиру Маматову было присвоено звание «Заслуженного журналиста Узбекистана».

Начало политической деятельности 
В том же 1990 году он был избран народным депутатом Верховного Совета Республики Узбекистан от Джамбайского избирательного округа № 293 Самаркандской области в ходе февральских парламентских выборов. Хотя выдвигался от КПСС, фактически как и некоторые другие депутаты, выступал за демократические и либеральные преобразования, за защиту законом свободы слова и вероисповедования, за принятие подлинно демократической конституции, за введение пункта об импичменте президента Узбекистана в случае утраты доверия президенту народом и парламентом, за самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Являлся одним из авторов декларации о независимости Узбекистана.

В оппозиции 
С 1991 года по 1993 год занимал должность заместителя председателя комитета гласности Верховного Совета, где подготовил первый проект закона «О печати». Руководил депутатской группой «Ташаббус» (Инициатива), которую создал в Верховном Совете Узбекистана из числа активных и оппозиционных депутатов. Именно по инициативе Маматова, была основана газета «Халқ сўзи». Являлся одним из самых активных и бесстрашных депутатов парламента Узбекистана, который критиковал лично Ислама Каримова.

20 июня 1990 года Джахангир Маматов добился введения в регламент сессии вопрос о принятии декларации независимости Узбекистана, работая в составе комиссии из пяти человек, написал новый текст исторического документа «Декларация независимости Узбекистана». Вместе с соратниками добился создания комиссии Верховного Совета по расследованию трагических событий в Бекабаде, Буке и Паркенте. Являясь одним из членов этой комиссии, обнаружил документы и фактыб подтверждающие, что на самом деле за этими кровавыми событиями, а также за «Ферганскими погромами» стоял КГБ. После разоблачений Маматова КГБ и правительства Узбекистана, началось его усиленное преследование со стороны правительства и КГБ. ЦК КП УзССР обвинил Маматова в необоснованной критике первого секретаря КП УзССР Ислама Каримова и главы Верховного суда УзССР по телевидению и попросил президиум Верховного Совета УзССР дать разрешение на его арест, сняв депутатскую неприкосновенность, но большинство депутатов проголосовало против, и Маматов остался народным депутатом.

17 августа 1991 года в качестве протеста против ГКЧП, вместе с соратниками вышел на демонстрацию и перед зданием Верховного Совета УзССР и публично сжёг свой партийный билет КПСС и вышел из партии. В том году Союз журналистов Узбекистана избрал его своим председателем, но под давлением со стороны правительства, результаты выборов были отменены и фактически сфальсифицированы, и вместо него председателем стал другой, лояльный правительству человек. Во время легендарной 7-ой сессии Верховного Совета Узбекистана в 1991 году, Джахангир Маматов вместе с другими оппозиционными депутатами смог ввести в повестку дня обсуждение вопроса о мерах по ограничению полномочий президента Ислама Каримова. По мнению Маматова, полномочия президента имеют все рычаги превращения президентской власти в сторону диктаторства. Выступал за превращение Узбекистана в парламентскую республику во главе с премьер-министром. Под давлением демократической оппозиции, правительство Узбекистана создало отдел по отношению с депутатами парламента, который регулировал в частности отношения президента с парламентом. Позднее Маматов был назначен заместителем председателя ГТРК Узбекистана, где работал над обеспечением свободы слова в телевидении и радио.

После жесткого подавления правительство событий 1992 года в студенческом городке Ташкента, где студенты начали массовые забастовки из-за повышения цен, а также из-за подавления свободы слова и демократии, Маматов начал открыто заявлять, что в Узбекистане установился диктаторский антидемократический режим во главе с Исламом Каримовым.

Стал активно действовать по объединению узбекской оппозиции против действующей власти и стал одним из организаторов «Форума демократических сил Узбекистана» 28 марта 1992 года. В это объединение вошли независимые оппозиционные депутаты либеральной ориентации, а также демократическая партия «Эрк» (лидер — Мухаммад Салих) и народное движение «Бирлик» (лидер — Абдурахим Пулат). После отставки в знак протеста против существующей власти, Джахангир Маматов работал в должности руководителя негосударственного организации «Туран», деятельность которой была незаконно остановлена без решения Верховного суда Узбекистана, а имущество было конфисковано.

В январе 1993 года рядом со зданием демократической партии «Эрк» в Ташкенте была осуществлена попытка к покушению на его жизнь. 3 февраля 1993 года Маматов был избран секретарем демократической партии «Эрк» по идеологии и главным редактором партийной газеты «Эрк». Стал одним из лидеров партии. 7 февраля 1993 года газета была закрыта правительством и стала печататься за пределами Узбекистана и завозиться в страну подпольно.

Изгнание из Узбекистана и усиление преследований 
В феврале 1993 года милиция выселила его вместе с семьей из Ташкента, ташкентский дом был конфискован, а Маматов с семьей насильно отправлен под конвоем милиции в Самарканд. В середине марта 1993 года улетел в Баку, где у власти находился Абульфаз Эльчибей, который давал убежище тюркоязычным диссидентам со всего бывшего СССР. Из Баку ненадолго улетел в Турцию для участия в конференции тюркоязычных государств в качестве представителя от демократической партии «Эрк». На конференции сделал заявление о массовых нарушениях прав человека в Узбекистане, о подавлении оппозиции и инакомыслящих со стороны государства. В середине апреля 1993 года Маматов вернулся в Самарканд и сразу же был арестован. Его депутатские полномочия были досрочно прекращены несмотря на протест ряда действующих депутатов парламента Узбекистана. Через некоторое время ему при помощи знакомых удалось бежать из тюрьмы, и он с 1993 года по 1994 годы проживал в Туркменистане, Азербайджане и Грузии. Работал безвозмездно как главный редактор газеты демократической партии «Эрк», которая печаталась за пределами Узбекистана, тайно ввозилась в страну и тайно распространялась среди читателей активистами партии, оставшимися в Узбекистане. Также помогал в публикации журнала «Харакат» движения «Бирлик», лидером которого являлся Абдурахим Пулат. В это время правительство потребовало от его жены развестись с ним и объявить об этом публично. Она отказалась от этого требования, и правительство сфабриковало против нее уголовное дело. Во время обыске в ее доме, были изъяты паспорт и другие документы принадлежащие ей и мужу. В мае 1994 года она была приговорена к двум годам лишения свободы условно из-за «нарушения паспортного режима».

В 1994 году семья воссоединилась в Турции, и осела в Стамбуле. До 1998 года преподавал в университете Коч, работал журналистом газеты «Türkiye», а также корреспондентом узбекской службы Би-Би-Си, активно сотрудничал с узбекской службой «Радио Свобода».

В 1995 году Верховный суд Республики Узбекистан под давлением СНБ Узбекистана начал расследование и подал его в розыск, обвинив его в незаконном пересечении государственной границы, оскорблении президента Республики Узбекистан и в незаконной публикации и распространении газеты демократической партии «Эрк». Ему также были вменены обвинения о «попытке свержения конституционного строя Узбекистана». К тому моменту, из-за ухода Абульфаза Эльчибея и приходу к власти Гейдара Алиева, в Баку ему стало небезопасно, и Маматов переехал в Стамбул. В Стамбул также были отправлены агенты СНБ для его ликвидации, но их планы были сорваны. Всего, не менее трёх раз предпринимались попытки ликвидации Маматова узбекистанскими спецслужбами. В феврале 1998 года в Турции Маматов обратился к ООН и попросил политического убежища в США. Его обращение было принято, и Маматов со своей семьей улетел в США, где получил политическое убежище. Через несколько лет получил с семьей гражданство США. С 1994 года по 2004 год работал журналистом в узбекской службе «Голоса Америки». Параллельно, преподавал узбекский язык и литературу в институте языков Вашингтона, а с 2001 года стал старшим лингвистом языковедческого исследовательского центра, опубликовав несколько книг по лингвистике. Его книги были приняты в фонд библиотеки Конгресса США.

В 2000 году Верховный Суд Республики Узбекистан принял еще одно решение, и он повторно был объявлен в розыск. В мае 2001 года были арестованы его родная сестра и несколько родственников. В США Маматов продолжил свою оппозиционную деятельность против действующей власти в Узбекистане, и лично против Ислама Каримова. В 2005 году Маматов призвал членов и лидеров узбекской оппозиции к объединению. 11 июля того года лидеры и активисты узбекской оппозиции встретились в Вашингтоне. Результатом стало сформирование 25 сентября независимого оппозиционного «Конгресса демократического Узбекистана», председателем которого был избран Маматов. 18 ноября движение было зарегистрировано в США, но впоследствии фактически прекратило работу из-за повторных разногласий среди лидеров и активистов узбекской оппозиции.

В настоящее время 
С середины 2000-х годов полностью отошёл от политической оппозиционной деятельности. Много раз утверждал, что больше не имеет политических амбиций и остается лишь оппозиционером к власти Ислама Каримова. Основал свои собственные веб-сайты jahonnoma.com и turonzamin.org, где размещаются его авторские книги и статьи, а также полезные материалы по истории и культуре Узбекистана и Центральной Азии, статьи и книги других личностей. Эти сайты были заблокированы на территории Узбекистана. Регулярно даёт интервью различным сайтам, новостным службам и изданиями как эксперт и политолог по Узбекистану и другим странам Центральной Азии. Пишет книги и статьи. До сегодняшнего времени, написал более 40 книг по различным темам. Имеет свой YouTube-канал JAHONGIR MUHAMMAD, где размещает различные видео по политике и истории, регулярно выступает с видео-монологами и отвечает на вопросы подписчиков.

Помимо родного узбекского языка, владеет таджикским, персидским, турецким, азербайджанским, английским и русским языками. Женат с 1980 года, имеет 4 детей, нескольких внуков. Жена является лингвистом по профессии. Ныне проживает в одном из небольших городков недалеко от Вашингтона.

Взгляды 
Выступает за преобразование существующей в Узбекистане президентской республики в парламентскую республику. Выступает за светское государство, но со свободой вероисповедания, выступает за защиту государственным законом свободы слова, свободы проведения митингов и собраний, за запрет цензуры, за превращение Узбекистана в подлинное демократическое и либеральное государство с независимой внутренней и внешней политикой, за принятие подлинной демократической конституции, за независимые суды и государственные органы, контролирующие друг друга, за жесткую борьбу с коррупцией и кумовством, за заимное доверие и единство между государствами Центральной Азии, поддерживает идеи джадидизма и туранизма.

Книги 
Написал около 40 книг, мемуаров и сборников на узбекском и английском языках. Несколько его книг переведены на другие языки, в том числе на русский, английский, немецкий и турецкий.

 ИАК
 Каримовнинг кашфиётлари
 Ўзбеклар ва ўзбеклар
 Оқсарой сирлари
 Зеҳният жумбоғи
 Қатағон
 2006-йил
 Ҳайқириқ
 Тарихни титратган кунлар
 Қувғин-1
 Қувғин-2
 Қувғин-3
 Ассасин
 220 латифа
 Анкабут: Сиёсий латифалар
 Кулмаган элнинг бахти ҳам кулмайди
 Алдаркўса тахтга минганда
 Каримовнинг 100 куни
 Озодликнинг оловли йўли
 Ишоратлар
 Туронзамин фарёдлари
 Яқин мозий
 Сиам эгизаклари
 Панжаралар
 Иккинчи фронт
 Самарқандни соғиниб
 Ватан мансиз..
 Ўзлигим
 Ҳавзи қулқулум
 Нурнома
 Шаҳидлар мозори
 Ислом лашкарлари
 60нинг 60 лаҳзаси
 Dictionary of Central Asian Islamic Terms
 Uzbek Islamic Debates
 Tajik-English Dictionary
 The Dark Days
 Comprehensive Uzbek-English Dictionary

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Родившиеся в Самаркандской области (Узбекистан)
Выпускники Национального университета Узбекистана
Узбекские поэты
Поэты Узбекистана
Журналисты Узбекистана
Журналисты СССР
Полиглоты
Диссиденты Узбекистана
Лингвисты Узбекистана
Переводчики Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва
Заслуженные журналисты Узбекистана